Здесь представлен список островов всего мира в порядке убывания населения. Он включает все острова с населением более 1 000 000 человек. Для сравнения также приведены континенты. Население всех островов мира составляет более 730 миллионов человек, около 11% населения всего мира.

Континенты 
 Афроевразия — 6,15 миллиарда чел.
 Америка — 972 миллиона чел.
 Австралия — 23 миллиона чел.
 Антарктида — 1000—5000 чел. (в зависимости от сезона)

Острова по населению

Население более 10 000 000

Население от 1 000  000 до 10 000 000

См. также 
 Список островов по плотности населения

Примечания 

Демографические списки
Списки островов